Ничтожество:
 «Ничтожество (фильм, 1961)» — фильм Михалиса Какоянниса
 «Ничтожество (фильм, 1985)» — фильм Николаса Роуга
 «Ничтожество (Секретные материалы)» — 20-й эпизод 4-го сезона телесериала «Секретные материалы», вышедший на экраны в 1997 году